Siciliani – abitanti o nativi della Sicilia

Persone 
 Alessandro Siciliani (1952) – direttore d'orchestra e compositore italiano
 Domenico Siciliani (1879-1938) – generale italiano
 Francesco Siciliani (1911-1996) – direttore artistico e compositore italiano
 Giuseppe Siciliani (1951) – medico, docente e politico italiano
 Griselda Siciliani (1978) – attrice argentina
 Luigi Siciliani (1881-1925) – scrittore, politico e giornalista italiano
 Pietro Siciliani (1832-1885) – pedagogista, filosofo e medico italiano
 Tommaso Siciliani (1882-1964) – avvocato, giurista e politico italiano

Altro 
 Siciliani (azienda) – azienda alimentare italiana
 I Siciliani – rivista fondata nel 1983 da Giuseppe Fava